Sezon (1961/1962) był 18. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 30 lipca 1961 i trwały do 20 października 1962. Tytułu nie obroniła drużyna Fredrikstad FK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół SK Brann.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1961 w Norwegii
1961 w piłce nożnej
1962 w Norwegii
1962 w piłce nożnej